Georg Kugelmann ist der Name folgender Personen:

* Georg Kugelmann (Theologe), deutscher Theologe und Autor 
 Georg Kugelmann (Jurist) (1594–1640), deutscher Jurist und Amtmann 
 Georg Kugelmann (Regisseur) (1892–1959), deutscher Schauspieler und Regisseur 

Georg Kugelmann steht für:

 Georg Kugelmann (Verlag), deutscher Schreibwarenhandel und Ansichtskartenverlag